KMR steht für:
 KMR Racing Team, Motorrad-Rennstall von Ryan Farquhar
 kanzerogen, mutagen, reproduktionstoxisch („krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend“); siehe CMR-Stoffe
 Kunststoffmantelverbundrohr
 Kermadec Marine Reserve, ein Meeresschutzgebiet in Neuseeland
 Klondike Mines Railway, ehemalige kanadische Eisenbahngesellschaft
 Karimui Airport (IATA-Code), Flughafen im Local-level Government Karimui, Chimbu Province, Papua-Neuguinea
 Kooperation Metropole Ruhr, Zusammenschluss kommunaler Verkehrsunternehmen im Ruhrgebiet

kmr steht für:
 Kurmandschi (auch: Nord-Kurdisch; ISO-639-3-Code)

Abkürzung